madre-deusense – abitanti di Madre de Deus de Minas
madre-deusense – abitanti di Madre de Deus